Příjmení Sloman nosí více různých osob:

 Edward Sloman (1896–1972) – anglický filmový herec a režisér
 John Sloman (* 1957) – velšský herec
 Larry Sloman (* 1950) – americký spisovatel